Primato – prestazione o condizione di entità non ancora superata, tipicamente su scala planetaria
 Primato – prestazione sportiva di valore non ancora superato
 Primato – quindicinale italiano di cultura, pubblicato negli anni quaranta

Pagine correlate
 Record
 Primati (disambigua)

Altri progetti